Челобитьево — деревня в городском округе Мытищи Московской области. Деревня расположена в 2 километрах от МКАД.

История 

Известно с XV века как село Челобитьево.
 В 1766 г. деревня Челобитьево Манатьина Быкова Коровина стана Тайнинской волости, у Тайнинского торгового тракта, владение Московской удельной конторы Кремлёвского строения, по 5-й ревизии 35 дворов, 95 мужчин, 97 женщин.
 В 1852 г. деревня 4-го стана Удельной Конторы в 14 верстах от Троицкой заставы, по Ярославскому тракту. 33 двора (124 мужчины, 142 женщины).
 В 1859 г. удельная деревня при безымянном ручье. 36 дворов (142 мужчин, 155 женщин).
 В 1890 г. в деревне Московского уезда Мытищинской волости 4-го стана, в 12 верстах от г. Москвы, 242 жителя, в 1899 г. 253 человека, имение потомственных почётных граждан Василия и Фёдора Алексеевичей Ленточниковых.
 В 1908 г. здесь значится начальное земское училище.
 В 1911 г. упоминается 52 двора.
 В 1926 г. отмечается в Коммунистической волости Московского уезда. 74 крестьянских двора, 5 прочих (229 мужчин, 235 женщин).
 В 1994—2006 годах — центр Сгонниковского сельского округа.
 в 2010 году в деревне были снесены трущобы гастарбайтеров, работавших на соседней Мытищинской ярмарке, по данным МВД в 2011 году, в деревне, в этажерках из строительных вагончиков во дворах местных жителей,    проживали до 20 000 человек, в основном трудовые мигранты и цыгане.

Население

Инфраструктура 
Рядом с деревней расположены гипермаркеты «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Твой Дом», Мытищинская ярмарка. Улицы: Колхозная, Лесная, Осташковское ш., Центральная, Шоссейная.

Общественный транспорт 
Автобусы и маршрутки:
 15 (ст. Мытищи — Челобитьево)
 419 (м. Медведково - Челобитьево)

В 1990-е планировалось построить станцию Московского метрополитена «Челобитьево», продлив Калужско-Рижскую линию до Мытищ.  В настоящее время (2020 год), из-за отсутствия финансирования, проектирование и строительство отложено на неопределённый срок, после 2019 года.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Мытищи
Населённые пункты Московского уезда